Die Saison 1995/96 der Oberliga Hessen war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel angewendet.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde Borussia Fulda mit sechs Punkten Vorsprung auf Viktoria Aschaffenburg. Die Aschaffenburger erreichten dadurch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

Die sportlichen Absteiger waren Rot-Weiss Frankfurt, der SC Willingen, der SV Mörlenbach, die zweite Mannschaft des FC Hessen Kassel und der FV Progres Frankfurt. Da die Mannschaften auf den Rängen 13 und 14 am Saisonende punktgleich waren, spielten sie in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel den Teilnehmer an der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen aus. Der VfR Bürstadt verlor das Entscheidungsspiel gegen Eintracht Haiger und scheiterte anschließend in der Relegationsrunde. Bürstadt war damit der sechste Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der SV Buchonia Flieden, der SV 07 Raunheim und der TSV Battenberg als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde sicherte sich der RSV Würges als vierte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stiegen der FSV Frankfurt und die Amateure von Eintracht Frankfurt in die Oberliga Hessen ab.

Der Torschützenkönig wurde Dirk Vollmar vom FC 80 Herborn mit 25 Treffern. Die Oberliga Hessen bestand in der folgenden Spielzeit aus 18 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsspiel 
Da die Mannschaften auf den Rängen 13 und 14 punktgleich waren, gemäß den Statuten des Hessischen Fußball-Verbands sowohl das Torverhältnis als auch der direkte Vergleich in solch einem Fall aber nicht als Kriterium zur Platzierungsermittlung herangezogen wird, spielten die Mannschaften nach Beendigung der Saison ein Platzierungsspiel, um den Teilnehmer an der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesligen zu ermitteln. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Hattersheim am Main statt.

Während der Verlierer an der Relegationsrunde teilnahm, sicherte sich der Sieger den Klassenerhalt.

|}

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger RSV Würges schaffte als vierte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der VfR Bürstadt als Tabellenzweiter der sechste Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1995/96 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1995/96 bei fussballdaten.de

1995
Fußballsaison 1995/96